Михаи́л Виногра́дов:
 Виноградов, Михаил Александрович (1809—1888) — священнослужитель, протоиерей города Рязани, духовный композитор.
 Виноградов, Михаил Анатольевич — тренер сборной России по спортивному ориентированию, главный тренер норвежского клуба по спортивному ориентированию Halden Skiklubb, заслуженный тренер России.
 Виноградов, Михаил Евгеньевич (1927—2007) — российский океанолог.
 Виноградов, Михаил Ильич (1900—1973) — бригадир слесарей-монтажников монтажной конторы «Магадангорстрой» Магаданского совнархоза, Герой Социалистического Труда.
 Виноградов, Михаил Климентьевич (1944—2020) — белорусский архитектор, заслуженный архитектор Республики Беларусь (2018).
 
 Виноградов, Михаил Романович (1823—1872) — русский писатель.
 Виноградов, Михаил Юрьевич (род. 1974) — российский учёный, политолог, аналитик и обозреватель, редактор.